Dodge – amerykańska marka samochodu należąca do korporacji Chrysler, nazwa pochodzi od braci Dodge
Gminy w USA:
 Dodge (ang. Dodge Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Dodge (ang. Dodge Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Dodge (ang. Dodge Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Dodge (ang. Dodge Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Dodge (ang. Dodge Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Dodge (ang. Dodge Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) – w stanie Wisconsin

Miejscowości w USA:
 Dodge – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Dodge – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dunn
 Dodge – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Dodge – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Dodge – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Nazwiska:
 Bernard Ogilvie Dodge – amerykański mykolog
 Grenville M. Dodge
 Horace Elgin Dodge
 Jim Dodge
 John Francis Dodge